Nou Televisió — emissora de televisão pública da Comunidade Valenciana, Espanha, encerrado em 2013
Canal Nou Internacional — canal de TV da Comunidade Valenciana encerrado em 2011
Porta NOR — OU negado; porta lógica eletrónica

Municípios da Catalunha, Espanha
La Nou de Berguedà — na província de Barcelona
La Nou de Gaià — na província de Tarragona

Desambiguações de topônimos